Сен-Рене Таяндьє (фр. Saint-René Taillandier; 16 грудня 1817, Парижі — 22 лютого 1879, там само) — французький філолог-романіст, компаративіст, літературознавець.
 Франсуа Таяндьє — лауреат премії «Велика премія Французької академії за роман» 1999 року.